Gendebien (familie)
 Jean-François Gendebien (1753-1838)
 Alexandre Gendebien (1789-1869)
 Jean-Baptiste Gendebien (1791-1865)
 Léon Gendebien (1857-1942)
 Paul Gendebien (1884-1957)
 Charles Gendebien (1916-1984)
 Olivier Gendebien (1924-1998)
 Paul-Henry Gendebien (1939- )
 Jules Gendebien (1940-2011)